

Odonyme 
Plusieurs villes possèdent une place de l'Europe :

Place de l'Europe à Albertville ;
 Place de l'Europe à Angers ;
 Place de l'Europe à Besançon ;
 Place de l'Europe à Kourou ;
 Place de l'Europe à Lyon ;
 Place de l'Europe à Montpellier ;
 Place de l'Europe à Mulhouse ;
 Place de l'Europe à Paris ;
 Place de l'Europe à Saint-Louis (Haut-Rhin) ;
 Place de l'Europe à Toulouse.

Place de l'Europe à Luxembourg.

Place de l'Europe à Moscou.

Evropski trg (« place de l'Europe »), place de Nova Gorica, divisée avec la ville de Gorizia en Italie (où elle porte le nom de piazza della Transalpina).

Place de l'Europe dans le quartier du Flon à Lausanne.

Place de l'Europe (Європейська Площа) à Kiev.

Arts 
 Place de l'Europe est un album de Romain Didier.

Voir aussi

Références 

Odonyme se référant à un continent